Веџфилд има више значења:
 Веџфилд (Флорида)
 Веџфилд (Јужна Каролина)